McFly kann für Folgendes stehen:

 McFly, eine englische Pop-Band

 die McFly-Familie aus der amerikanischen Filmserie Zurück in die Zukunft:
 Marty McFly, eine der Hauptrollen
 George McFly, Martys Vater
 Lorraine McFly, Martys Mutter